Misch:
 Georg Misch (1878, Berlim – 1965, Göttingen), um filósofo alemão
 Rochus Misch (* 1917, Alt-Schalkowitz), um oficial alemão

 Metal Misch (Mischmetall)